Пассаде:

 Пассаде — коммуна в Германии.
 Пассаде — река в Германии.